Sanfront – comune italiano del Piemonte
 Negri di Sanfront – famiglia aristocratica piemontese, originatasi nel 1589 con Ercole Negri (anche menzionato come Negro) di Sanfront, nobilitato da Carlo Emanuele I.
 Ercole Negri di Sanfront – architetto e generale italiano
 Euclide Negri di Sanfront – membro del senato di Piemonte, presidente della camera dei Conti di Piemonte, consigliere di Stato
 Alessandro Negri di Sanfront – ufficiale e politico italiano